Okręty US Navy o nazwie USS  "Terror":
 Pierwszym "Terror" był monitor typu Miantonomah, który wszedł do służby 5 maja 1864 pod nazwą Agamenticus. Został ukończony zbyt późno, aby wziął udział w wojnie secesyjnej i był używany nieregularnie do 1874, kiedy został zniszczony.
 Drugi "Terror" (BM-4) był monitorem typu Amphitrite. Po bardzo długim okresie budowy wszedł do służby w 1896 roku i służył w czasie wojny amerykańsko hiszpańskiej. Później służył jako okręt szkolny. Został sprzedany na złom, ale zaginął w czasie transportu. Odnaleziony został złomowany latach 30. XX wieku.
 Trzeci "Terror" (CM-5) był stawiaczem min, który wszedł do służby w 1942. Został sprzedany na złom w 1971. W swoim okresie był jedynym okrętem amerykańskim zbudowanym specjalnie do kładzenia min. Odznaczony 4 medalami za służbę.

Także holownik śrubowy zbudowany w 1861 w St. Louis, który został przekazany z Departamentu Wojny do US Navy nosił tę nazwę. W momencie przekazania został jednak przemianowany na "Ivy".

Terror